BiH:
 Krnja Jela (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanskom Petrovcu

Crna Gora:
 Krnja Jela (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavniku

Srbija:
 Krnja Jela (Sjenica, Srbija), naselje u općini Sjenici